U 3 puede referirse a uno de los siguientes submarinos alemanes:

 SM U 3, un submarino líder de la clase Tipo U 3 construido en 1909 y que sirvió durante la Primera Guerra Mundial como submarino de entrenamiento para la Kaiserliche Marine alemana; se rindió en 1918.
 U 3 (1935), un submarino alemán del Tipo IIA que sirvió en la Segunda Guerra Mundial y fue desguazado en 1945.
 U 3 (S182), un submarino del Tipo 201 de la Bundesmarine botado en 1964.

U 3 o U-III puede referirse también a:
U-III, un submarino de la KuK Kriegsmarine (Armada del Imperio Austrohúngaro).